Model polarizovaného kontinua (anglicky Polarizable continuum model (PCM)) je model polarizovaného kontinua, používaný při kvantově chemických výpočtech (například pomocí programu Gaussian). Model zastupuje rozpouštědlo, v němž je molekula uložená. Kavita (prostor) rozpouštědla je tvořen několika překrývajícími se sférami, jejichž středy jsou těžké atomy. Poloměr sfér je většinou volen tak, aby atomy vodíku byly uvnitř sféry atomu, k němuž jsou vázány.

Kvantová chemie